Cola de gato puede referirse a:

 el nombre común de la planta Asclepias linaria; o
 el nombre común de la planta Heliotropium angiospermum
 el nombre común de la planta Phlomis lychnitis'''''.